Le tournoi de tennis de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 20 au .

Tímea Babos remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexandra Cadanțu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2012
Monterrey
Sport au Mexique en 2012
Tennis en février 2012